Vojvodina je lahko:
 vojvodina - monarhija
 Vojvodina, avtonomna pokrajina v Srbiji
 Socialistična avtonomna pokrajina Vojvodina kot del SR Srbije in SFR Jugoslavije
 Srbska Vojvodina, Avstro-Ogrska
 Vojvodina Srbije in Tamiškega Banata, Avstro-Ogrska